You Let Me Walk Alone () — баллада, авторами которой являются Михаэль Шульте, Томас Стенгор (), Ниссе Ингверсен () и Нина Мюллер ().

Название 
В название баллады вынесены слова из заключительной строчки припева: Cause you let me walk this road alone (в переводе: «Потому что ты оставил меня одного на этом пути»).

В 14-летнем возрасте для Михаэля Шульте ударом судьбы стала потеря родного отца. Воспоминания детства и любовь сына к отцу он передал в тексте баллады, которую через 14 лет спел в Лиссабоне:

«Ты навсегда останешься героем моего детства / Никто даже не приближается к этому / Я думал, что ты будешь меня направлять, если я собьюсь с пути / В такие моменты я больше всего по тебе скучаю».

Евровидение 

22 февраля 2018 года по первому каналу немецкого телевидения шла трансляция программы «Наша песня для Лиссабона» (), в которой принимали участие шесть претендентов.

По итогам голосования, включавшего оценки международного жюри, экспертов Евровидения и позвонивших телезрителей, эта баллада в исполнении Михаэля Шульте была выбрана для конкурсной программы на Евровидении-2018.

Сразу после объявления итогов конкурса «Наша песня для Лиссабона» во время пресс-конференции 22 февраля четыре автора баллады ответили на вопросы о её создании. За основу были взяты эмоциональные переживания певца из нижнесаксонского города Букстехуде Михаэля Шульте, в подростковом возрасте потерявшего любимого отца. Но коллектив авторов старался найти текст, который бы не «выжимал слезу у слушателей», а вызывал естественные для многих ассоциации и воспоминания о детстве, об общении с родными и близкими людьми, в том числе и об уже ушедших из жизни.

В марте и апреле прошли запланированные перед Евровидением-2018 концертные выступления Михаэля Шульте с балладой You Let Me Walk Alone в Лондоне, Мадриде и Амстердаме.

Отзывы 
Ещё на этапе конкурсного отбора «Наша песня для Лиссабона» немецкий музыкант, композитор и продюсер Ральф Зигель, имеющий с 1976 года  непосредственное отношение к «Евровидению», назвал Михаэля Шульте своим фаворитом. Однако при этом  добавил, что для него осталось загадкой, зачем певцу потребовались четыре автора при создании баллады о собственном отце.

В ряде немецких статей высказывались неутешительные прогнозы с оглядкой на последние места, которые доставались представителям Германии несколько лет подряд.

Редактор берлинской  ежедневной газеты Die Tageszeitung журналист , сделавший обзор немецкой прессы по данной тематике, назвал подобную критику «брюзжанием» () и посоветовал спокойно ждать развития событий.

В опубликованном 2 марта 2018 года на сайте «Евровидения» видеоинтервью Михаэль Шульте, отвечая на вопросы о себе и   создании баллады о своём отце, признался, что  высказываемые негативные оценки его огорчают. Тем не менее, сказал он, это не помешает ему интенсивно готовиться к финальному выступлению.

6 мая 2018 года букмекеры опубликовали обновлённые прогнозы фаворитов «Евровидения-2018», согласно которым Германия не попадала в первую десятку, куда вошли Израиль, Норвегия, Франция, Эстония, Швеция, Чехия, Австралия и Молдавия.

В итоге полученное четвёртое место Германии с балладой Михаэля Шульте You Let Me Walk Alone для многих оказалось неожиданным и даже сенсационным.

Примечания

Ссылки 
  Михаэль Шульте с балладой You Let Me Walk Alone на ток-шоу NDR (23.02.2018)
 Михаэль Шульте с балладой You Let Me Walk Alone на финале Евровидения-2018 (12.05.2018)
 Михаэль Шульте поёт для Букстехуде интервью на ARD (18.05.2018)

Песни Германии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2018»